Open de Moselle 2010 — 8-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 20 по 26 сентября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Гаэль Монфис
 Парный разряд —  Колин Флеминг и  Кен Скупски

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Open de Moselle

 Мировой Тур ATP 2010

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Сентябрь 2010 года
2010